Сент-Амбруа — коммуна во Франции, департамент Гар
 Сент-Амбруа — коммуна во Франции, департамент Шер